João Henrique Martins Rodrigues (Rio de Janeiro, 21 de julho de 1978), artisticamente conhecido como João Brasil e também como J Brasil, é produtor musical e DJ brasileiro.

Nascido no Rio de Janeiro, é formado em música pelo Berklee College of Music em 2004. Em 2008 lançou seu primeiro disco "8 Hits" pela Som Livre, a música "Baranga" virou tema do programa Mucho Macho do apresentador Marcos Mion na MTV, João se apresentou no Domingão do Faustão cantando a música. Em 2009 foi para Londres fazer um mestrado na Middlesex University e em 2010 criou o projeto 365 mashups onde produziu um mashup por dia durante o periodo de um ano, volta para o Brasil em 2011 e tem sua primeira filha chamada Maria. João também é um dos dois criadores do projeto carioca de house music Rio Shock, que estourou o hit Moleque Transante, lançada pela gravadora Som Livre  em 2014, batendo a marca de um milhão de views no youtube.

Em 2016 assina com a Sony Music e lançou o EP #NuncaMaisEuVouDormir onde emplacou o sucesso Michael Douglas, canção que foi hit no verão e carnaval de 2017 e que traz o verso "nunca mais eu vou dormir" em referência à droga MDMA.

DJs do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Alunos do Berklee College of Music
Naturais da cidade do Rio de Janeiro